Woolley est un nom notamment porté par :

Patronyme 
 Édouard Woolley (1916-1991), musicien haïtien puis canadien ;
 Frank Woolley (1887-1978), joueur anglais de cricket ;
 Gregory Woolley (né en 1973), figure marquante du crime organisé de Montréal ;
 Leonard Woolley (1880-1960), archéologue britannique ;
Mary Emma Woolley (1863-1947) présidente d'université américaine
 Monty Woolley (1888-1963), acteur américain ;
 Patrice Woolley (1962- ) est un écrivain français et auteur de bandes dessinées ;
 Richard van der Riet Woolley (1906–1986), astronome britannique ;
 Samuel Woolley Taylor (1907-1997), écrivain et scénariste américain.

Hydronyme 
 La Woolley, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Patronyme anglais